Calipso – nella mitologia greca è una Oceanina, o una Nereide, o una Ninfa, ovvero una Dea del mare
 Calipso – asteroide
 Calipso – satellite naturale di Saturno
 Calipso – torpediniera di classe Spica della Regia Marina varata nel 1938
 Calipso – torpediniera di classe Pegaso della Regia Marina varata nel 1909
 Calipso – singolo di Charlie Charles del 2019

Pagine correlate 
 Calypso
 Kalypso